Râpa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Râpa (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Râpa (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Râpa de Jos, Dorf im Kreis Mureș
 Râpa Cărămizii, Dorf im Kreis Vâlcea

Siehe auch:

 Rapa, Râpă